«Торпедо» — советский и российский футбольный клуб из Ижевска. В качестве команды мастеров основан не позднее 1991 года.

Названия 
 1991 — «Сокол» (Сарапул)
 1992 — «Торпедо-УдГУ», «777-УдГУ» (Ижевск)
 1993—1994 — «Торпедо» (Ижевск)

Ранние сведения 
Имеются данные о выступлении команды «Торпедо» (Ижевск) в розыгрышах Кубка СССР сезонов 1937 и 1938. Также в 1939 и 1940 годах команда участвовала в Кубке РСФСР среди команд КФК.

Результаты в 1991—1994 годах

Высшие достижения 
 На уровне команд мастеров
 Во второй низшей лиге СССР — 20-е место (в зональном турнире второй низшей лиги, 1991 год).
 Во второй лиге России — 15-е место (в зональном турнире второй лиги, 1992 год).
На республиканском уровне
 Чемпион Республики Удмуртия: 1988, 2021
 Серебряный призёр чемпионата Удмуртии: 1974, 2003, 2022
 Бронзовый призёр чемпионата Удмуртии: 1987, 2020
 Обладатель Кубка Удмуртии: 1999, 2000
 Финалист Кубка Удмуртии: 2021, 2022.

См. также 
 :Категория:Игроки ФК «Торпедо» Ижевск

Примечания

Ссылки 
 История выступлений на klisf.info
  («Сокол» Сарапул)
  («Торпедо» Ижевск)
 Профиль на сайте Wildstat.ru («Торпедо» Ижевск, 1937—1938)
 Профиль на сайте Wildstat.ru («Торпедо» Ижевск, 1992—1994)
 История футбольных клубов

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Ижевска
Появились в 1992 году в России
1990-е годы в Удмуртии